Dieser Artikel behandelt die serbische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2018. Serbien nahm zum zweiten Mal an der Endrunde teil und schied in der Vorrunde aus.

Qualifikation 
Die Mannschaft qualifizierte sich über die Qualifikationsspiele des europäischen Fußballverbandes UEFA für die Weltmeisterschaft in Russland. Dabei setzten sich die Serben, die bei der Fußball-Europameisterschaft 2016 nicht dabei waren, gegen die drei EM-Teilnehmer Irland, Österreich und Wales durch.

Spiele 

Serbien traf in der Gruppe D auf Georgien, Irland, Moldau, Österreich und Wales. In den zehn daraus entstandenen Begegnungen trug die serbische Mannschaft sechs Siege davon, verlor ein Spiel und spielte dreimal remis. Die direkte Qualifikation gelang den Serben erst am letzten Spieltag durch ein 1:0 gegen Georgien. Das entscheidende Tor erzielte Aleksandar Prijović mit seinem ersten Länderspieltor. Die vorzeitige Qualifikation hatten sie durch die einzige Niederlage am vorletzten Spieltag in Österreich verpasst. Sie verwiesen die Iren, die sich im letzten Spiel gegen Wales den Relegationsplatz gesichert hatten, auf Platz 2. In den Playoffs der Gruppenzweiten scheiterte Irland aber an Dänemark.

Nationaltrainer Slavoljub Muslin, der trotz der erfolgreichen Qualifikation Ende Oktober 2017 entlassen wurde,  setzte in der Qualifikation 27 Spieler ein. Nur Kapitän Branislav Ivanović und Dušan Tadić kamen in allen zehn Spielen zum Einsatz. Auf neun Einsätze kamen Nemanja Gudelj, Filip Kostić, Luka Milivojević und Antonio Rukavina. Dabei musste Milivojević einmal zwangsweise nach der zweiten Gelben Karte pausieren, was auch auf vier weitere Spieler zutraf, die aber auch in weiteren Spielen nicht eingesetzt wurden, unter ihnen Torhüter Vladimir Stojković, der als einziger Serbe drei Gelbe Karten erhielt und im ersten Spiel und der Zwangspause von Predrag Rajković vertreten wurde. Zudem musste Nikola Maksimović einmal nach einer Roten Karte zwangsweise pausieren. Vier Spieler hatten nur einen Einsatz.

Bester Torschütze der Serben, die in jedem Spiel mindestens ein Tor erzielten, war Aleksandar Mitrović mit sechs Toren, vier Tore erzielte Dušan Tadić. sieben weitere Spieler erzielten zwei bzw. ein Tor. Neben Aleksandar Prijović erzielten auch Filip Kostić, Mijat Gaćinović und Luka Milivojević in einem Qualifikationsspiel sein erstes Länderspieltor: beim 2:2 gegen Irland am 5. September 2016, beim 3:1 gegen Georgien am 24. März 2017 bzw. 2:3 gegen Österreich am 6. Oktober 2017.

Abschlusstabelle der Qualifikationsrunde

Vorbereitung

Spiele 

Anmerkungen
 Kursiv gesetzte Mannschaften sind nicht für die WM qualifiziert.
 Die Spiele im November wurden unter Interimstrainer Mladen Krstajić bestritten.

Quartier 
Teamquartier war das „Royal Falke Resort & Spa“ in Swetlogorsk, wo die Mannschaft die Training Site Baltiya nutzte.

Kader 
Der endgültige Kader wurde am 1. Juni 2018 benannt. Gestrichen wurden Aleksandar Jovanović (Tor), Mijat Gaćinović, Nemanja Maksimović und Matija Nastasić.

Endrunde

Gruppenauslosung 

Für die Auslosung der Qualifikationsgruppen am 1. Dezember war Serbien Topf 4 zugeordnet und konnte daher in eine Gruppe mit Weltmeister Deutschland, Rekordweltmeister Brasilien, Vizeweltmeister Argentinien oder Gastgeber Russland gelost werden. Serbien trifft in der Gruppe E auf Brasilien, Costa Rica und die Schweiz. Auf keine der drei Mannschaften traf Serbien bei seiner bisher einzigen Teilnahme 2010. Eine der Vorgängermannschaften Jugoslawien traf aber bereits in ihrem ersten WM-Spiel 1930 auf Brasilien und gewann mit 2:1. In den Vorrunden 1950 (0:2), 1954 (1:1 n. V.) und 1974 (0:0) gab es weitere WM-Spiele zwischen beiden. Insgesamt gab es 14 Spiele gegen Brasilien, von denen zwei gewonnen wurden und je sechs remis endeten oder verloren wurden. Zudem gibt es eine Niederlage der Serben gegen Brasilien. Auch gegen die Schweiz gab es bereits ein WM-Spiel der Jugoslawen: 1950 gewannen sie in der Vorrunde 3:0. Von insgesamt neun spielen gegen die Schweiz gewannen die Jugoslawen fünf und spielten je zweimal remis bzw. verloren. Die Serben spielten dagegen selber noch nie gegen die Schweiz, als Staatenverbund mit Montenegro dagegen viermal (1 Sieg, 3 Remis).  Gegen Costa Rica gab es dagegen noch keine Spiele.

Bisher hatten die Serben nur Erfahrung in den Moskauer Stadien der WM sammeln können, in den beiden anderen Gruppenspielorten hatten weder Serbien noch deren Vorgänger gespielt.

Spiele der Gruppenphase / Gruppe E

Einzelnachweise 

2018
Serbien